L'edizione 2008 della 2. divisjon ha visto le vittorie finali di Mjøndalen, Skeid, Stavanger e Tromsdalen.

Classifica finale

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Note

Collegamenti esterni
Risultati e statistiche del , del , del  e del  su Fotball.no

Calcio nel 2008
Campionato norvegese di calcio